

Patronyme 

 Franz Leopold Lafontaine (1756-1812), médecin allemand en service dans le duché de Varsovie ;
 Pierre Joseph Lafontaine (1758-1835), peintre belge ;
 August Lafontaine (1759-1831), romancier allemand ;
 Joseph Pierre Lafontaine (1792-1858), général et parlementaire français ;
 W. Lafontaine (1796-1861), son frère, dramaturge français ;
 Charles Lafontaine (1803-1892), magnétiseur franco-suisse ;
 Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864), homme politique canadien ;
 Henri Lafontaine (1826-1898), acteur, dramaturge et romancier français ;
 Paul-Émile Lafontaine (1829-1886), officier de marine et écrivain français ;
 Victoria Lafontaine (1840-1918), épouse d’Henri, actrice française ;
 Georges Lafontaine (1857-1919), homme politique canadien ;
  (1882-1966), général français ; 
 Alice Lafontaine (1901-1994), narratrice radiophonique québécoise ;
 Marcel Lafontaine (1921-1989), général de corps d'armée français ;
 Pascale Claude-Lafontaine (née en 1928), auteur et illustratrice pour la jeunesse ;
 Rita Lafontaine (1939-2016), actrice canadienne ;
 Don LaFontaine (1940-2008), acteur américain et voix de nombreuses bandes annonces de films et clips promotionnels d'émission de télévision ;
 Oskar Lafontaine (1943-), personnalité politique allemande, président du SPD et membre fondateur du Linkspartei ;
 Jeannine Lafontaine (1953-), femme de lettres et éditrice française ;
 Philippe Lafontaine (1955-), chanteur belge francophone ;
 Élodie Lafontaine, (1957-), comédienne et artiste canadienne ;
 Georges Lafontaine (1957-), écrivain canadien ;
 Yves Lafontaine (1959-), musicien, luthier et écrivain québécois ;
 Pat LaFontaine (1965-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Yves Lafontaine (1965-), journaliste, éditeur et cinéaste québécois ;
 Dominic Lafontaine (1979-), artiste visuel, poète et musicien de la Première nation de Timiskaming (Algonquins).

Toponyme 

 Lafontaine, ancienne ville québécoise disparue à la suite de la création de la nouvelle ville de Saint-Jérôme ;
 LaFontaine, circonscription électorale provinciale ;
 Parc Lafontaine, parc urbain canadien de Montréal ;
 Île Lafontaine, île du fleuve Saint-Laurent dans les îles de Boucherville à Montréal ;
 Pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, pont-tunnel routier canadien du fleuve Saint-Laurent à Montréal ;
 Boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine, voie et autoroute canadienne ;
 Lafontaine (1949 à 1979), ancienne circonscription fédérale du Québec.
 Lafontaine, communauté ontarienne située dans le canton de Tiny.
 , commune américaine du Kansas.